Platylabus tenuicornis (Cresson), een gewone sluipwesp
 Platylabus tenuicornis (Gravenhorst), een gewone sluipwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing